Espinasse puede referirse a 

 Espinasse, comuna francesa situada en Cantal.
 Espinasse, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.